Соревнования по сноуборду проводятся на зимних Универсиадах начиная с 1995 года для мужчин и женщин (кроме 1997 года).

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Гигантский слалом

Параллельный гигантский слалом

Параллельный слалом

Биг-эйр

Хафпайп

Слоупстайл

Сноуборд-кросс

Женщины

Гигантский слалом

Параллельный гигантский слалом

Параллельный слалом

Биг-эйр

Хафпайп

Слоустайл

Сноуборд-кросс

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Snowboard - FISU
 Международная федерация лыжного спорта (International Ski Federation, Fédération internationale de ski et de snowboard, FIS)